Zarina Diyas era la detentrice del titolo, ma è stata eliminata ai quarti di finale da Zhang Shuai.

Hsieh Su-wei ha sconfitto in finale Amanda Anisimova con il punteggio di 6-2, 6-2.

Teste di serie 

  Zhang Shuai (semifinale)
  Hsieh Su-wei (campionessa)
  Yulia Putintseva (primo turno, ritirata)
  Wang Qiang (semifinale)

 Ajla Tomljanović (quarti di finale)
 Zarina Diyas (quarti di finale)
 Zheng Saisai (secondo turno)
 Magda Linette (quarti di finale)

Wildcard 

  Misaki Doi (primo turno)
  Nao Hibino (secondo turno)

<li> Miyu Katō (primo turno)

Qualificate 

  Amanda Anisimova (finale)
  Zhang Yuxuan (primo turno)

 Arina Rodionova (primo turno)
 Priscilla Hon (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Japan Women's Open Tennis 2018